Theory pode ser:

Hybrid Theory
Rev Theory
Ninja Theory
The Big Bang Theory
Theory of a Deadman

Desambiguação